То́рндайк () — фамилия.

 Торндайк, Андре (1909—1979) — немецкий режиссёр документальных фильмов.
 Торндайк, Аннели (1925—2012) — немецкая режиссёр документальных фильмов.
 Торндайк, Карен (род. 1942) — первая американка, совершившая в одиночку кругосветное плавание без посторонней помощи.
 Торндайк, Линн (1882—1965) — американский историк.
 Торндайк, Рассел (1885—1972) — британский актёр и новеллист.
 Торндайк, Сибил (1882—1976) — британская актриса.
 Торндайк, Эдвард Ли (1874—1949) — американский психолог.

См. также 
 Торн